Enzo Luigi Poletto – compositore e paroliere italiano
Gianfranco Poletto – ex calciatore italiano
Ovidio Poletto – vescovo cattolico italiano
Piero Poletto – scenografo italiano
Severino Poletto – cardinale cattolico italiano